Arica puede referirse a:
 Arica, ciudad, puerto y comuna de Chile de la Región de Arica y Parinacota.
 Arica, localidad del Departamento de Huánuco, en el Perú.
 Arica, localidad del Departamento de Arequipa, en el Perú.
 Puerto Arica, localidad del Departamento de Loreto, en el Perú.
 Puerto Arica, localidad del Departamento de Amazonas, en Colombia.
 La Provincia de Arica, actual provincia chilena, de la Región de Arica y Parinacota.
 La Región de Arica y Parinacota, actual región de Chile.
 La Provincia de Arica, antigua división territorial del Perú.
 El Departamento de Arica, antigua división territorial de Chile.
 Arica, cráter del planeta Marte.